What’s My Name? – minialbum T-ary
 What’s My Name? – singel DMX-a
 What’s My Name? – singel Rihanny
 What’s My Name? – singel Snoop Doggy Dogga